

Patronyme 

 Bernhard Poll (1901-1981), historien allemand.
 Claudia Poll (1972-), nageuse costaricienne spécialiste des épreuves en nage libre, sœur de la nageuse Silvia Poll.
 Graham Poll (1963-), arbitre de football anglais.
 Hermann Poll médecin et astrologue autrichien né à Vienne vers la fin du , inventeur putatif du clavecin.
 Jana Franziska Poll (1988-), joueuse allemande de volley-ball.
 Jean Wolters van de Poll (1759-1826), homme politique hollandais et français.
 Léo Poll, de son vrai nom Leib Polnareff (1899-1988), musicien français d'origine juive ukrainienne, père du scientifique bulgare Boris Polnarev (1922-2013) et du chanteur français Michel Polnareff (1944-).
 Max Poll, (1908-1991), ichtyologiste belge dont l’abréviation habituelle en zoologie est Poll.
 Silvia Poll (1970-), nageuse costaricienne, sœur de la nageuse Claudia Poll.
 Willem van de Poll (1895-1970), est un photographe de presse néerlandais.

Prénom 
 Pol Pot ou Poll Pot, homme d'État cambodgien, chef des Khmers rouges et du Parti communiste du Kampuchéa.

Géographie 
 Poll, un quartier de Cologne.
 Põlula ou Poll (en allemand), village estonien situé dans la commune rurale de Rägavere.

Autres 
 Poll, film dramatique germano-estonien de 2010 réalisé par Chris Kraus ;
 , groupe grec de rock créé en 1971 ;
 Poll tax, officiellement appelée Community Charge, est un impôt locatif forfaitaire par tête, instauré au Royaume-Uni par le gouvernement de Margaret Thatcher en 1989 ;
 Deed poll ou, plus précisément, un deed (poll) of change of name, est un acte sous seing privé de la common law anglaise, passé devant témoins, qui effectue un changement de prénom ou de nom légal ;
 Red Poll, une race bovine britannique ;
 Village Voice Film Poll, un classement annuel proposé depuis 1999 par l'hebdomadaire new-yorkais The Village Voice par les 100 principaux critiques de films issus des médias alternatifs ;
 International Online Film Critics, association de critiques de cinéma américains, britanniques, italiens, espagnols, polonais, français et canadiens, fondée en 2007 par George McCoy ;
 Top 100 Public Intellectuals Poll, classement des intellectuels qui fut établi en  et en  par Prospect et Foreign Policy sur la base des votes de leurs lecteurs.